El Torneig de Marsella 2015, conegut oficialment com a Open 13 2015, és una competició tennística sobre pista dura dins les sèries 250 de l'ATP. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 22 de febrer del 2015 al Palais des Sports de Marsella, França.

El tennista local Gilles Simon va guanyar per segona ocasió aquest torneig (2007).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015